Billingham peut faire référence à :

Toponyme 
 Billingham, ville et paroisse civile du district de Stockton-on-Tees, dans le comté de Durham, dans le nord-est de l'Angleterre.

Patronyme   
 Angela Billingham (1939-), femme politique britannique ;
 John Billingham (1930-2013), médecin britannique ; 
 Mark Billingham (1961-), écrivain, scénariste et acteur britannique, auteur de roman policier ;   
 Richard Billingham (1970-), photographe et artiste britannique ;  
 Robert Billingham (1957-2014), marin américain.

Homonymie de patronyme